«О́тмель» () — камерный драматический триллер 2016 года режиссёра Жауме Кольет-Серры с Блейк Лайвли в главной роли.

Мировая премьера фильма состоялась 24 июня 2016 года.

Сюжет 
Американка из Галвестона, Нэнси Адамс, приезжает в Мексику на дикий пляж в Нижней Калифорнии, на котором когда-то каталась на сёрфинге её покойная мать. Покатавшись на доске, Нэнси вскоре обнаруживает недалеко от берега тушу кита, которую, как вскоре выясняется, ревностно охраняет большая белая акула.

Акула сшибает Нэнси с доски и успевает вцепиться ей в ногу в районе бедра, но девушке удаётся вырваться, и она забирается на тушу мёртвого кита. Сумев с помощью связующего троса приостановить кровотечение, Нэнси понимает, что акула толкает тушу, и он вот-вот перевернется. Она замечает небольшой островок, и во время очередного толчка ныряет в воду и перебирается на него. Вокруг островка растут огненные кораллы, что не позволяют акуле подплыть ближе. С помощью серёжек Нэнси сцепляет края раны и делает плотную повязку из гидрокостюма, а затем оценивает своё положение — она истекает кровью и у неё вскоре начнётся гангрена, близится вечер и поэтому на пляже никого нет, островок на рассвете с приливом уйдёт под воду, а акула кружит вокруг островка.

Под палящим Солнцем Нэнси засыпает. Она проводит ночь на скале с раненой красноногой чайкой, которая также была ранена акулой. Проснувшись рано утром она замечает на пляже спящего местного алкоголика. Ей удаётся до него докричаться, но тот, не до конца протрезвев, крадёт вещи Нэнси, идёт по мелководью, чтобы украсть доску для серфинга Нэнси, и его убивает акула. 

Несколько часов спустя на пляж приезжает пара парней, с которыми Нэнси каталась на досках накануне, но они слишком поздно понимают происходящее и тоже погибают. Однако у одного из парней был шлем с камерой GoPro, который вскоре прибивает к островку. Нэнси достаёт её и записывает прощальное послание для сестры и отца, а заодно рассказывает свой план: на небольшом расстоянии от неё находится прибрежный буй и, когда на островке уже нельзя будет находиться, девушка, улучив момент, попытается доплыть туда. После этого она швыряет шлем с камерой в сторону берега, а чайку сажает на обломок доски для серфинга, вправив ей крыло.

Нырнув под воду, Нэнси оказывается посреди большого скопления медуз и получает небольшие ожоги, однако медузы защищают её от акулы. Нэнси удаётся доплыть до буя и забраться на него. На буе она находит ящик с сигнальной ракетницей. Вскоре она видит вдалеке танкер, но он слишком далеко, и её сигналы не видны.

Тогда она замечает, что из туши кита растёкся вокруг покровный жир, и, улучив момент, когда акула окажется в его зоне, стреляет из ракетницы и поджигает жир. Акула, озверев от боли, начинает таранить буй и обрывает почти все его якорные цепи. Нэнси падает в воду, пытаясь забраться обратно, она ранит лицо, отрывает последнюю цепь, хватается за неё, и та своей тяжестью тащит девушку на дно, а за ней устремляется акула. Когда Нэнси оказывается возле якоря, ей в последний момент удаётся отклониться в сторону, и акула на полном ходу напарывается на якорные штыри и погибает. Однако девушку подхватывает волна, и она теряет сознание.

Через какое-то время на пляж прибегает мексиканец Карлос, который в начале фильма привёз Нэнси на пляж, — когда Нэнси находилась на буе, сын Карлоса, гоняя мяч вдоль береговой линии, нашёл шлем с камерой (с этой сцены начинается фильм), увидел запись и отнёс камеру домой. Карлос находит на берегу останки тела парня, другу которого принадлежала камера, а в прибрежной кромке находит потерявшую сознание Нэнси, которая скоро приходит в себя.

В финале фильма, спустя год после основных событий картины, выздоровевшая Нэнси приходит на местный пляж с сестрой и отцом, чтобы покататься на досках. Перед тем как они с сестрой войдут в воду, отец говорит Нэнси, что мать гордилась бы ими обеими.

В ролях

Производство 
Производственный бюджет фильма составил по разным данным от 13 до 17 миллионов долларов. Основные съёмки проходили на территории острова Лорд-Хау, внесённого в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Австралии. Рабочее название фильма — .

Отзывы 
Фильм получил в целом положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 78 % на основе 208 рецензии со средней оценкой 6,5 из 10.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы о выживании
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы на английском языке
Фильмы об акулах
Фильмы США 2016 года
Фильмы ужасов 2016 года
Фильмы ужасов о животных
Фильмы ужасов США
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы о сёрфинге